Иван Мещерский:
 Мещерский, Иван Васильевич (1826—1906) — князь, подольский губернатор, камергер двора.
 Мещерский, Иван Всеволодович (1859—1935) — российский учёный-механик, автор трудов по реактивной технике и небесной механике.
 Мещерский, Иван Сергеевич (1775—1851) — князь, помещик, построивший первый в России сыродельный завод.